Улица Василия Тарновского (до 2022 года — улица Пушкина) () — улица в Деснянском районе города Чернигова. Пролегает от улицы Преображенская до улицы Коцюбинского, исторически сложившаяся местность (район) Предградье.

Примыкают улицы Святониколаевская, Воздвиженская (Родимцева), Шевченко, Гетмана Полуботка.

История 
Прежние названия улицы: Лоевская — здесь была дорога от Михайловских ворот в направлении Лоевского замка; Вал — улица тянулась вдоль оборонительного вала Детинца; 3-я Набережная — улица проложена вдоль реки Стрижень. 

Набережная улица была обозначена на «Плане города Чернигова» 1908 года. На улице были расположены мужское приходское городское училище, женское приходское городское училище, 2-я полицейская часть (между современными Родимцева и Шевченко, по стороне Марьиной рощи). 

В 1927 году 3-я Набережная улица переименована на улица Пушкина — в честь русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.
 
До 1927 года кроме индивидуальных домов на улице было расположено свободное пожарное общество, в 1930-е годы — райком партии и ряд учреждений Черниговского района, 4 небольшие промышленные предприятия: макаронная фабрика, лозопарильный и лесопильный заводы, механическая пекарня (1938 год). 

В период Великой Отечественной войны предприятия были разрушены, большинство домов сожжены. После Великой Отечественной войны среди предприятий была отстроена только механическая пекарня (дом № 24), построены индивидуальные дома, позже — квартал многоэтажной жилой застройки (9-этажные дома) и Отдел регистрации актов гражданского состояния (1988 год).

После вхождения в черту города Чернигова села Бобровица в декабре 1973 года, появилась ещё одна улица Пушкина, которая в апреле 1974 года была переименована на улицу Радищева.

В 2021 году на углу с улицей Гетмана Полуботка был введён в эксплуатацию 8-этажный кирпичный Г-образный в плане дом (ЖК «Арт-Хаус»), построенный на месте зелёной зоны и одноэтажных кирпичных домов (№№ 36 и 36А улицы Гетмана Полуботка).

С целью проведения политики очищения городского пространства от топонимов, которые возвеличивают, увековечивают, пропагандируют или символизируют Российскую Федерацию и Республику Беларусь, 1 августа 2022 года улица получила современное название — в честь украинского общественного и культурного деятеля, уроженца Черниговщины Василия Васильевича Тарновского младшего, согласно Решению Черниговского городского совета № 19/VIII-6 «Про переименование улиц в городе Чернигове» («Про перейменування вулиць у м. Чернігові»).

Застройка 
Улица пролегает в северо-западном направлении, после примыкания улицы Шевченко — также, но с более западным уклоном. 

Непарная сторона улицы занята территорией Городского дорожного управления (между индивидуальными домами и рекой Стрижень), усадебной застройкой, при примыкании улицы Шевченко: городским лесопарком Марьина роща и территорией Отдела регистрации актов гражданского состояния. Парная сторона улицы занята усадебной застройкой, затем сменяется жилыми (5-этажный и 2-этажный дома), офисными (7-этажный дом № 16) и промышленными (Механическая пекарня) зданиями и территориями, конец улицы (после примыкания улицы Гетмана Полуботка) — кварталом многоэтажной жилой застройки (9-этажные дома).

Дорожное движение: от начала до примыкания улицы Шевченко — двухстороннее, между улицами Шевченко и Гетмана Полуботка — одностороннее (в направлении Гетмана Полуботка), после примыкания улицы Гетмана Полуботка и до конца — одностороннее (в направлении Гетмана Полуботка). 

Учреждения: 
 дом № 1 — Городское дорожное управление
 дом № 15 — Отдел регистрации актов гражданского состояния
 дом № 24 — Механическая пекарня «Черниговский хлебокомбинат» 

Есть ряд значимых и рядовых исторических зданий, что не являются памятниками архитектуры или истории: усадебные дома №№ 2, 4, 21, 23/21; 2-этажный жилой дом № 14/18.

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 687 ПУШКІНА  ВУЛИЦЯ  
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова